Euptilon är ett släkte av insekter. Euptilon ingår i familjen myrlejonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrlejonsländor
Euptilon